Jorden runt på 80 dagar kan avse:
 Jorden runt på 80 dagar – en roman av Jules Verne, originaltitel Le Tour du monde en quatre-vingts jours
 Jorden runt på 80 dagar (svenskt brädspel) – ett svenskt brädspel
 Jorden runt på 80 dagar (film, 1956) – en film från 1956, originaltitel Around the World in 80 Days'
 Jorden runt på 80 dagar (film, 2004) – en film från 2004, originaltitel Around the World in 80 days'
 Jorden runt på 80 dagar (miniserie) – en brittisk TV-miniserie i tre avsnitt från 1989, originaltitel Around the World in 80 Days
 Jorden runt på 80 da'r – en svensk översättning av sången Half a Boy & Half a Man inspelad av Ingmar Nordström, se Half a Boy & Half a Man

Se även
 Around the World in 80 Days (datorspel) – ett datorspel